19. Mistrzostwa Świata w Boksie – mistrzostwa świata w boksie, które odbyły się w dniach 25 sierpnia – 2 września 2017 w Hamburgu w Niemczech.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w boksie
2017 w boksie
2017 w Niemczech
Sport w Hamburgu